rara, Rara ou RaRa peuvent désigner :

forme rara
 rara, un service de streaming de musique ;

forme Rara
 Rara, une forme musicale originaire de Haïti ;
 Rara, un film de Pepa San Martín, sorti en 2016 ;
 Lac Rara, au Népal ;
 Carlton Rara (1975-), musicien et chanteur franco-haïtien.
forme RaRa
 RaRa, anciennement Young Capone, un rappeur américain, originaire d'Atlanta ;
 RaRa, sigle de , organisation terroriste néerlandaise.
Patronyme haïtien